Martín de Aragón puede referirse a las siguientes personas:

 Martín I de Aragón «el Humano», (1356-1410), rey de Aragón;

 Martín de Gurrea y Aragón (1525/1526-1581), duque de Villahermosa y conde de Ribagorza;

 Martín de Aragón y Alagón, II conde de Luna (1622-¿?)